Syzygy steht für:
 Syzygy (Band), amerikanische Band
 Syzygy (Schach), Datenformat für Endspieldatenbanken im Computerschach
 SYZYGY (Standard), ein Schnittstellenstandard in der Elektronik
 Syzygy (Unternehmen), börsennotiertes deutsches Unternehmen

Siehe auch:
 Syzygie
 Syzygium